«Воспоминания» — короткометражный музыкальный фильм ужасов режиссёра Анатолия Пасичника.

Сюжет 
Фильм рассказывает о нескольких неупокоенных душах, которые каждую ночь восстают из своих могил и терзаются воспоминаниями.

В ролях

Интересные факты 
 Фильм снят группой друзей и энтузиастов на любительскую видеокамеру.

 Фильм снят за 3 дня.

 Бюджет фильма составил 500 долл.

 Ни один из участников проекта не имел никакого образования в киноиндустрии и актёрского мастерства.

 Для съемок фильма все оборудование (операторский кран 4 метра, опера́торская тележка (), рельсы) были изготовлены лично режиссёром.

 Специально для фильма на подходящей поляне была вырыта «бутафорская» могила и установлен крест. Но перед каждым днем съемок декорацию приходилось восстанавливать, поскольку суеверные жители местной деревни каждую ночь разрушали могилу.

 На самом деле рука, которая вылезает из могилы принадлежит не «гитаристу», а Владимиру Архипову. Изначально он должен был быть помощником съемочной группы, но Владимир опоздал в первый съемочный день больше чем на час и режиссёр принял решение поместить в могилу именно его, а не «гитариста».

 Во время съемок сцен смерти использовалась настоящая человеческая кровь. Её удалось достать у врачей в местной больнице на складе крови с оконченным сроком годности.

 Во время съемок творилось множество странных вещей: оборудование постоянно выходило из строя, колеса у машины лопались, а с участниками съемок происходили различные несчастные случаи. Из-за чего пару человек из съемочной команды отказывались от дальнейшего участия в проекте, но режиссёр их переубедил и фильм был завершен. После окончания съемок больше «странностей» не происходило.

 За сутки до начала съемок исполнитель роли «гитариста» упал со второго этажа и получил травму лица (крыша гаража провалилась, он упал вниз и большая часть барахла с крыши свалилось на него). Все подумали, что раны на лице очень даже кстати, тем самым это выглядело даже лучше, чем грим.

 В съемках принимали участие друзья и родственники Анатолия Пасичника ради развлечения, но увидев конечный результат на большом экране, все были настолько поражены, что вызвались помочь режиссёру с его следующим проектом полнометражным фильмом «Долгая дорога домой».

Доступность на YouTube 
Фильм имеется в свободном доступе на YouTube.

См. также 
 Фильм Долгая дорога домой (2017)
 Книга Долгая дорога домой (2011)

Примечания

Ссылки 
 «Memories» на IMDb